Die WTA Championships 2013 (auch als TEB-BNP Paribas WTA Championships – Istanbul 2013 bekannt) fanden vom 22. bis zum 27. Oktober 2013 im Sinan Erdem Dome in Istanbul statt. Das Hartplatzturnier war nach den vier Grand-Slam-Turnieren das nach Punkten und Preisgeld am höchsten dotierte Turnier der WTA im Turnierkalender der Damen. Die Tennismeisterschaften der WTA Tour im Dameneinzel und -doppel wurden zum dritten und vorerst letzten Mal in Istanbul ausgetragen.

Serena Williams verteidigte ihren Titel und sicherte sich damit ihren bereits vierten Championships-Erfolg im Einzel. Zudem gewann sie all ihre Partien und sicherte sich damit die maximale Anzahl von 1.500 Weltranglistenpunkten sowie das Rekordpreisgeld von 2.145.000 US-Dollar. Siegerinnen im Doppel wurden Peng Shuai und Hsieh Su-wei, die sich im Finale gegen die russische Paarung Jelena Wesnina/Jekaterina Makarowa durchsetzen und als erste Asiatinnen in die Siegerliste des Turniers eintragen konnten.

Einzel

Qualifikation 
Qualifiziert waren die acht bestplatzierten Damen im so genannten WTA Race sowie die beiden nächstplatzierten als Ersatzspielerinnen.

 1 sagte ihre Teilnahme am 7. Oktober wegen einer Schulterverletzung ab
 2 gab am 14. August 2013 ihr Karriereende bekannt

Austragungsmodus 
In der Rundenphase (engl. Round Robin) spielten jeweils vier Spielerinnen in zwei Gruppen, jede gegen jede. Die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Halbfinale, das nach dem K.-o.-System ausgetragen wurde. Die Siegerinnen spielte jeweils gegen die Zweite der anderen Gruppe und die Siegerinnen dieser Partien bestritten das Endspiel.

Setzliste

Halbfinale, Finale

Rote Gruppe

Weiße Gruppe

Preisgelder und Weltranglistenpunkte

Doppel

Qualifikation 
Die vier bestplatzierten Doppelpaarungen der WTA Tour hatten sich qualifiziert.

Austragungsmodus 
Die Turniersiegerinnen wurden nach dem K.-o.-System ermittelt.

Setzliste

Halbfinale, Finale

Preisgelder und Weltranglistenpunkte

Siehe auch 
 WTA Tournament of Champions

Weblinks 
 Offizielle Webseite der WTA: Turnierkalender 2013 (englisch)
 Offizielle Webseite der TEB-BNP Paribas WTA Championships (englisch)

Einzelnachweise 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Istanbul